Delphine bzw. Delfine steht für:
 Delfine oder Delphine (Delphinidae), Familie von Meeressäugern mit rund 40 Arten
 (3218) Delphine, Asteroid des Hauptgürtels
 Delphine Software International, französisches Softwareunternehmen
 Delphine (Vorname), weiblicher Vorname

Delphine bzw. Delfine als Filmtitel:
 Delphine (1931)
 Delphine (1969)
 Delfine (2000), Dokumentarfilm

Delphine als Künstlername:
 Belle Delphine (* 1999), britisches E-Girl, Model und Webvideoproduzentin

Siehe auch:
 Delphin
 Delphyne
 Dolphin